'Сока́льський Володи́мир:

</noinclude/>
 Сокальський Володимир Іванович (1863—1919), композитор, піаніст і музичний критик.
 Сокальський Володимир (близько 1725—1790, останній архімандрит Запоріжжя.